Dragonfly steht für:

 Dragonfly (Band), kroatische Rockband
 Dragonfly, englische Bezeichnung der Großlibellen
 Dragonfly, Originaltitel des Mystery-Spielfilms Im Zeichen der Libelle (2002)
 Dragonfly, koreanische Firma für Computerspiele
 Dragonfly (Kollektiv), Hackergruppe
 Dragonfly 44, eine Galaxie mit einem sehr hohen Anteil an Dunkler Materie
 Dragonfly, Yogastellung (Asana) aus der Gruppe der Armbalancen, als Maksikanagasana in Sanskrit bezeichnet 

in der Luftfahrt:
 Boeing X-50 Dragonfly, ein unbemanntes Experimentalflugzeug
 Cessna A-37 Dragonfly, ein leichtes Kampfflugzeug
 De Havilland DH.90 Dragonfly, ein britisches Reiseflugzeug
 Westland Dragonfly, ein leichter Hubschrauber
 ABC Dragonfly, ein Flugmotor des britischen Herstellers A.B.C. Motors

in der Raumfahrt:
 DragonFly, ein unbemanntes Testvehikel der Dragon-Raumkapsel zur Erprobung vertikaler Landungen
 Dragonfly (Sonde), eine geplante Raumsonde zum Saturnmond Titan

als Namensbestandteil:
 DragonFly BSD, Betriebssystem
 Opera Dragonfly, Webentwicklungstool, siehe Opera
 Bromo-DragonFLY, eine Droge
 Project Dragonfly, ein wohl eingestelltes Suchmaschinen-Projekt für den chinesischen Markt

Siehe auch:
 Dragonfly Cars